Kozłówko peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
 Kozłówko est un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Kozłówko est un village dans la voïvodie de Mazovie